'''Гу́тник — працівник гути (підприємство мануфактурного типу, де вироблялося скло та скляні вироби). Склодув.
 Гутник — українське, польське, єврейське прізвище.
 «Гутник» — пам'ятна монета номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України, присвячена гутництву — виготовленню скла.
 «Гутник» — пам'ятна  випущена Національним банком України.
 «Гутник» — професіональний польський футбольний клуб з міста Краків.
 Гутник — ударний кратер на зворотному боці 

Професії